Real:
 Real («Real,-») – международная сеть гипермаркетов.
 «Real» – испанская галера XVI века.
 REAL Records — российская звукозаписывающая компания.
 Real — российский автобус.

См. также 
 Реал